

Persone 
François Christophe Kellermann († 1820), generale francese, maresciallo e senatore dell'impero;
François Étienne Kellermann († 1835), generale francese durante la rivoluzione ed il periodo napoleonico, figlio di François Christophe; 
François Christophe Edmond Kellermann, uomo politico francese, figlio del generale François Étienne Kellermann; 
Bernhard Kellermann († 1951), scrittore tedesco;
 Giuliana Kellermann, compagna dello scrittore e regista Mario Soldati;
Edoardo Volpi Kellermann, compositore italiano contemporaneo;
Jucci Kellermann, attrice italiana.

Altro 
 Kitty Kellermann, personaggio femminile del film del 1975 di Tinto Brass, Salon Kitty

Pagine correlate 
Kellerman